До́уллман () — английская фамилия.
  (1886—1942) — британский зоолог.
 Доуллман, Джон (1851—1934) — английский художник и иллюстратор.

Примечания